Нижче наведена дискографія лейблу звукозапису Blue Thumb Records (США). Створений у 1968 році продюсером Buddah Records  Бобом Красновим.

Дискографія

Сингли

BTS Series

Посилання 
 Дискографія Blue Thumb Records  
 Дискографія Blue Thumb Records  на Discogs 

Blue Thumb Records